Cinco de Mayo kan syfta på:
 Cinco de Mayo, en regional helgdag i Puebla i Mexiko.

Geografi

Mexiko 

 Xochiapulco (ort), Puebla, 
 Cinco de Mayo, Hidalgo, 
 Cinco de Mayo, Jaumave, 
 Cinco de Mayo, Santiago Tuxtla, 
 Cinco de Mayo, Navolato, 
 Cinco de Mayo, Guasave, 
 Cinco de Mayo, Tihuatlán, 
 Cinco de Mayo, Huehuetla, 
 Cinco de Mayo, Chichiquila, 
 Cinco de Mayo, Ajalpan, 
 Cinco de Mayo, Campeche, Calakmul, 
 Cinco de Mayo, Coatzacoalcos, 
 Cinco de Mayo, Tecpatán, 
 Cinco de Mayo, Huatusco, 
 Cinco de Mayo, San Luis Potosí, Venado, 
 Cinco de Mayo, Huitiupán, 
 Cinco de Mayo, Tlacolulan, 
 Cinco de Mayo, Juan Rodríguez Clara, 

Robotskapade Mexikoförgreningar